Tim Jackson (econoom) (1957)
 Tim Jackson (atleet) (1969), Australisch sprinter
 Tim Jackson (American footballspeler) (1965), Amerikaans American footballspeler
 Tim Jackson (politicus) (1907-1975), Australisch politicus